Bitva u Saint-Denis může označovat:

 Bitva u Saint-Denis (1567) – 10. září 1567 mezi hugenoty a katolíky u Saint-Denis nedaleko Paříže
 Bitva u Saint-Denis (1678) – 14.–15. srpna 1678 mezi francouzskou a nizozemskou armádou u Saint-Denis ve Španělském Nizozemí (dnes jižní Belgii)